Sonho
Ou ainda:
 Sonho (doce)
 Sonho (livro) - de Johannes Kepler
 Sonhos (álbum de Fernanda Brum)
 Sonhos (álbum de Sérgio Lopes)
 Sonhos (álbum de Voz da Verdade)
 Sonhos (álbum de vídeo de Voz da Verdade)
 Sonhos (filme) - de Akira Kurosawa

Veja também
Dos Sonhos - obra de Aristóteles
Dream

Desambiguação